Císařská armáda může mít více významů:

 Císařská armáda Svaté říše římské
 Rakousko-uherská armáda
 Císařská armáda Mandžukua
 Japonská císařská armáda